Фамилия
 Полли, Андреа (род. 1968) — американская энвайронменталистка.
 Полли, Герт-Рене (род. 1960) — бывший глава Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии.
 Полли, Карло (род. 1989) — швейцарский футболист.
 Полли, Лаура (род. 1983) — швейцарская легкоатлетка.
 Полли, Лу (1901—2000) — американский бейсболист.
 Полли, Луан (род. 1993) — бразильский футболист.
 Полли, Мари (род. 1980) — швейцарская легкоатлетка.
Полли, Нора (1894—1988) — индийская теннисистка.
 Полли, Мэтью — американский писатель в жанре боевых искусств.
 Полли, Сара (род. 1979) — канадская актриса, режиссёр и сценарист.
 Полли, Эмилио (1901—1983) — итальянский пловец-олимпиец.
 Полли, Юджин (1915—2012) — американский инженер и изобретатель.

Личное имя (преимущественно литературных персонажей) или прозвище
  (род. 1935) — австралийский футболист (прозвище).
  (1920—2009) — австралийский футболист (прозвище).
 Полли — персонаж телесериала «Доктор Кто».
 Тётя Полли — персонаж серии книг Марка Твена про Тома Сойера.

Топонимы в Эстонии
  — деревня в составе уезда Вильяндимаа.
  — деревня в составе уезда Рапламаа.

Произведения культуры
  — балладная опера Иоганна Пепуша и Джона Гея, продолжение «Оперы нищего».
 «Полли» — телефильм-мюзикл Дебби Аллен (1989).
 «Полли» — книга Дугласа Голдринга (1917).
 «Полли» — роман Мэрион Чесни (под псевдонимом Дженни Тремейн, 1980).
 «Полли» — роман Бетти Нилс (1984).
 «Полли» — роман Фрейи Норт (1998).
 «Полли» — роман Эми Брайент (2006).

См. также 
 Поли